Fushun steht für folgende Orte in China:

 Fushun, Stadt in der Provinz Liaoning
 Fushun (Kreis in Liaoning), Kreis Fushun (抚顺县)
 Fushun (Zigong), Kreis Fushun (富顺县) der bezirksfreien Stadt Zigong in der Provinz Sichuan
 Fushun (Santai), Großgemeinde Fushun (富顺镇) des Kreises Santai in der Provinz Sichuan
 Fushun (Mao), Gemeinde Fushun (富顺乡) des Kreises Mao in der Provinz Sichuan;
 Fushun (Daoli), Straßenviertel Fushun (抚顺街道) im Stadtbezirk Daoli der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang